est un genre éteint et fossile d'amphibiens temnospondyles qui vivaient au milieu du Permien supérieur (il y a environ 270 à 260 millions d'années) et dont les restes fossiles ont été découverts en Russie.

Une seule espèce est rattachée au genre, .

Systématique 
Le genre Kamacops et l'espèce Kamacops acervalis ont été décrits en 1980 par le paléontologue russe  (1950-2018).

Description 

Cet animal possédait un corps robuste et compact, soutenu par quatre membres puissants et relativement courts. Le crâne était large et aplati. Les orbites, contrairement à celles de nombreux animaux similaires (tel Cacops et Zygosaurus) étaient petites et positionnées dorsalement, semblables à celles des crocodiles. Le crâne était notamment orné et possédait aussi deux petites narines.

Kamacops était assez grand par rapport à la taille de ses proches parents et pouvait atteindre une longueur de . Son dos devait être protégé par une sorte d'armure composée de plaques dermiques placées au-dessus de la colonne vertébrale.

Cladogramme dans Dissorophoidea

Bibliographie

Publication originale 
 .

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 Genre Kamacops :
 
 
 Espèce Kamacops acervalis :

Références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1980
Dissorophidae